Гонсало Санчес де Лосада и Санчес Бустаманте (; род. 1 июля 1930, Ла-Пас) — боливийский предприниматель, политический и государственный деятель, дважды президент страны в 1993—1997 и 2002—2003 годах. В течение длительного времени член и лидер партии Националистическое революционное движение. Сторонник применения методов шоковой терапии в экономике.

В 1986—1988 министр планирования.

В 1989 кандидат в президенты от Националистического революционного движения, получил 25,65 % голосов, больше, чем другие кандидаты, но Конгресс избрал президентом Хайме Паса Самору, занявшего 3-е место при общенародном голосовании.

В 1993 году Санчес де Лосада одержал победу на президентских выборах с результатом 35,55 % голосов и был избран Конгрессом новым президентом.

Ссылки 
 Биография на официальном сайте
 Социальные и экономические реформы Гонсалеса Санчеса
 Портретная галерея президентов Боливии

Политики XX века
Правители XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Министры Боливии
Выпускники Чикагского университета